Madiot ist der Familienname folgender Personen:

 Marc Madiot (* 1959), französischer Radrennfahrer
 Thierry Madiot (* 1963), französischer Jazz- und Improvisationsmusiker
Yvon Madiot (* 1962); französischer Radrennfahrer